Левашинский район (, ) — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Леваши.

География 

Район расположен в центральной части современного Дагестана, на севере горного Дагестана. Граничит на западе с Гергебильским и Гунибским, на севере — с Буйнакским, на северо-западе — с Унцукульским, на северо-востоке — с Карабудахкентским, на востоке — с Сергокалинским, на юге — с Акушинским и Лакским районами республики.

История 
Постановлением 4-й сессии ДагЦИК от 22.11.1928 на части территории бывшего Даргинского округа был образован Левашинский кантон. Постановлением ВЦИК от 3.06.1929 Левашинский кантон был преобразован в Левашинский район.

1 сентября 1934 года Президиум ВЦИК постановил «Перечислить Ахкентский, Кулецминский, Урминский и Ухлинский сельсоветы из Буйнакского района и Макегинский сельсовет из Коркмас-Калинского района в состав Левашинского района».

В августе 1944 года Аймакинский сельсовет Левашинского района был передан в новый Гергебильский район.

Указом ПВС РСФСР от 1.02.1963 был образован Левашинский сельский район, с включением в его состав территории упразднённого Акушинского района. Указом ПВС РСФСР от 12.01.1965 Левашинский район был восстановлен в прежних границах.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 83,74 тыс. чел.
 2035 — 96,83 тыс. чел.

 Национальный состав
В районе проживают преимущественно даргинцы и аварцы.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Территориальное устройство 
Левашинский район в рамках административно-территориального устройства включает сельсоветы и сёла.

В рамках организации местного самоуправления в одноимённый муниципальный район входят 26 муниципальных образований со статусом сельского поселения, которые соответствуют сельсоветам и сёлам.

Населённые пункты 
В районе 68 сельских населённых пунктов:

В 2018 году в Эбдалаянском сельсовете образован новый населенный пункт — село Тагзиркент.

Археология 
 Урма-1 — раннепалеолитическое местонахождение (находки чопперов, скребков, отщепов) у села Урма. Тип каменных орудий из Урмы-1  соответствует типу индустрии Центрального Дагестана, известному по группе памятников Акушинской котловины (Айникаб, Мухкай, Гегалашур) и свойственен раннему плейстоцену Центрального Дагестана. Место находки южного слона (Archidiskodon meridionalis), жившего на Левашинском плато 1,4—1,1 млн лет назад

Примечания

Ссылки 

 Сайт муниципалитета Республики Дагестан «Левашинский район»
 Официальный сайт Президента Республики Дагестан: Левашинский район
 Левашинский район: фотографии

Комментарии 
Комментарии